SMS „Cöln” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 2 okręty Kaiserliche Marine; pochodzi od miasta – Kolonii:
 SMS „Cöln” – krążownik lekki typu Kolberg z okresu I wojny światowej
 SMS „Cöln” – krążownik lekki typu Cöln z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy okrętów niemieckich